Lenormand kan avse:

Efternamn
"Le normand" betyder "från Normandie", "normanden", på franska
 Frédéric Lenormand (1964–), fransk författare
 Germain Lenormand (1742–1806), fransk matematiker
 Henri-René Lenormand (1882–1951), fransk dramatiker
 Louis Lenormand (1801–1862), fransk arkitekt
 Louis-Sébastien Lenormand (1757–1837), fransk fysiker och fallskärmspionjär
 Marie-Anne Lenormand (1772–1843), fransk författare och sierska
 Sébastien René Lenormand (1796–1871), fransk advokat, botaniker och algolog

Geografi
 Lac Lenormand, sjö i Quebéc, Kanada